Las elecciones autárquicas portuguesas del 9 de octubre de 2005 transcurrieron en los 308 concelhos y cerca de 4200 freguesias de Portugal Continental y las Regiones Autónomas de Portugal. Fueron marcadas por el surgimiento de fuertes candidaturas llamadas independientes, de antiguos autarcas que no merecieron la renovación de confianza de sus partidos (es el caso de Isaltino Morais en Oeiras, Fátima Felgueiras en Felgueiras, Valentim Loureiro en Gondomar, Avelino Ferreira Torres en Amarante, todos ellos con problemas judiciales, y también de un autarca en Soure. 

Cada ciudadano puede votar a los tres órganos de poder autárquico: Cámara Municipal, Asamblea Municipal y Asamblea de freguesia.

Resultados Nacionales

Resultados por Distrito

Aveiro

Beja

Braga

Braganza

Castelo Branco

Coímbra

Évora

Faro

Guarda

Leiría

Lisboa

Portalegre

Oporto

Santarém

Setúbal

Viana do Castelo

Vila Real

Viseu

Azores

Madeira

Enlaces externos 
 Comissão Nacional de Eleições
 Portugal Político

2005
Portugal en 2005
Portugal